San Pier d'Isonzo, comune italiano in provincia di Gorizia
San Pier Niceto,  comune italiano nella città metropolitana di Messina
San Pier Damiani, (1007-1072), cardinale della Chiesa cattolica, che lo venera come santo.